DNW steht für:

 Deutsch Niederländischer Windkanal, eine Kooperation des DLR und des niederländischen NLR zum Betrieb von Windkanälen
 Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik (DNWE), eine nichtstaatliche Nichtregierungsorganisation, für den offenen Austausch von Gedanken und Ideen über alle ethischen Belange des Wirtschaftens
 Dynamit Nobel Wien, eine Teilgesellschaft der Dynamit Nobel AG mit Sitz und Produktion im Raum Wien

Abkürzung